Maria Magdalena kan syfta på:

 Maria Magdalena (album) – musikalbum från 2020 av Lena Philipssons
 Maria Magdalena (film) – en amerikansk dramafilm från 2018
 Maria Magdalena församling – en församling i Södermalms kontrakt i Stockholms stift 1591–
 Maria Magdalena kyrka, Stockholm – en kyrka i Stockholm 1625–
 Maria Magdalena kyrkogård – en kyrkogård vid Maria Magdalena kyrka
 Stockholms Maria Magdalena distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–
 Maria Magdalena kapell – en ruin av en medeltida gårdskyrka i Kräcklinge socken
 Maria Magdalena kapell, Stockholm –  ett tidigare katolskt kapell beläget på Södermalm 1347–1527
 Maria Magdalena kyrka, Lund – församlingskyrka för Lunds östra stadsförsamling

Personer
 Maria Magdalena – en av de kvinnor som jämte lärjungarna följde Jesus, se Maria från Magdala
 Maria Magdalena Dumitrache (1977–), en rumänsk roddare
 Maria Magdalena av Österrike (1589–1631), storhertiginna av Toscana
 Maria Magdalena Mathsdotter (1835–1873), en svensk same
 Maria Magdalena Eurenia (1730–1819), en svensk godsägare

Se även
 Marija Magdalena
 (I'll Never Be) Maria Magdalena